Конструкт — целостная, отделяемая от других сущность реального мира (материального мира, психики, экономики, социального мира), недоступная непосредственному наблюдению, но гипотетически выводимая и/или выстраиваемая логическим путем на основе наблюдаемых признаков, с достаточной степенью экспериментально и логически подтверждаемая и достоверно не опровергаемая, теоретическое построение и понятие, используемое для ее представления. Конструкт, как теоретическое построение не должен содержать противоречий, и, должен базироваться на минимально возможном количестве положений, то есть удовлетворять требованию бритвы Оккама.

В физике, к конструктам, могут быть отнесены  квантомеханические объекты микромира непосредственно ненаблюдаемые, но выводимые на основе данных экспериментов логическим путем материальные сущности, а также такие, как черные дыры, темная материя и темная энергия.

В психологии:
 Конструкт (психология) — в наиболее общем психологическом смысле, целостная, отделяемая от других психологическая сущность,  недоступная непосредственному наблюдению, но выводимая и/или выстраиваемая логическим путем на основе наблюдаемых признаков, и понятие, используемое для ее представления. Примером может служить понятие интеллекта, существование которого подразумевается при объяснении различий в поведении людей.
 Личностный конструкт — понятие в психологии, предложенное в психологии личности Дж. Келли для обозначения когнитивных шаблонов, которые человек сам создает, а затем пытается скорректировать в соответствии  с феноменами реального мира.
 Конструкт (психоанализ)
В философии:
 Конструкт (философия) — понятие в философии, означающее производимый сознанием идеальный объект.
В социологии:
 Социальный конструкт

См. также 
 Гипотеза
 Конструктивный альтернативизм
 Концепт
 Определение
 Понятие
 Социальный конструктивизм
 Социальный конструкционизм

Примечания

Ссылки 

Терминология